Le lundi est le jour de la semaine situé après le dimanche et avant le mardi. Le terme peut aussi désigner :
 Lundi (Monday) est un épisode la saison 6 de X-Files : Aux frontières du réel ;
 Lundi est une chanson de Sofiane sortie en 2018 ;
 Lundi est un court-métrage réalisé par Emmanuel Finkiel en 2000 ;
 Lundi est un téléfilm réalisé par Edmond Séchan en 1974 ;
 Lundi est une rivière d'Afrique.

Homonymie de titre